Fichtelbach ist ein geographischer Name:

 Fichtelbach (Hanreibach), Kanal in der Innenstadt von Augsburg, Bayern und linker Teilungslauf des Hanreibachs, der selbst ein linker Teilungslauf des Proviantbachs ist; siehe auch Kanäle in Augsburg#Lechkanäle
 Fichtelbach (Katzbach), linker Zufluss des Katzbachs (zur Schwarzach, zur Naab) nahe Maximilianshof, Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Fichtelbach (Langenau), rechter Zufluss der Langenau (zur Tettau, zur Haßlach) in der Waldgemarkung von Markt Tettau, Landkreis Kronach, Bayern
 Fichtelbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Rodach) vor Blechhammer, Stadt Sonneberg, Landkreis Sonneberg, Thüringen

Siehe auch:
 Fichtenbach